Muquiresis (Muchiresis, Μουχείρησις) fou un districte de Lazika, molt poblat i fèrtil, que produïa vi, que no es trobava a la resta de la Còlquida. El territori era regat pel riu Rheon (Ῥέεν) i la seva capital era Arqueòpolis, que fou la capital de Lazika i lloc de molta importància durant la guerra làzica.

Referències 

Geografia històrica d'Àsia